Богдан Александрович Киселевич () — российский хоккеист, защитник клуба Авангард и сборной России. Олимпийский чемпион 2018 года. Заслуженный мастер спорта России (2018).

Карьера 

Воспитанник череповецкого хоккея. Начал профессиональную карьеру в 2007 году в клубе высшей лиги ЦСК ВВС Самара. В 2008 году на драфте Канадской хоккейной лиги был выбран в 1-м раунде под общим 60-м номером клубом WHL «Трай-Сити Американс». Сезон 2008/09 провёл в ХК «Липецк», а также в фарм-клубе череповецкой «Северстали».

Начиная с сезона 2009/10 сумел закрепиться в основном составе череповецкого клуба, став одним из его основных защитников. 2 мая 2012 года стало известно о том, что все права на Киселевича были переданы СКА, который взамен выплатил череповчанам денежную компенсацию, однако уже спустя два месяца Киселевич вернулся в родной клуб, который выкупил обратно права на игрока.

Выступал за сборную России в матчах Европейского хоккейного вызова и на этапах Еврохоккейтура. В 2014 году принял участие в матче звёзд КХЛ. 9 мая 2014 года, после пяти сезонов в составе «Северстали», перешёл в столичный ЦСКА в обмен на Захара Арзамасцева и денежную компенсацию в 100 миллионов рублей.

В составе московских армейцев сходу стал игроком основной обоймы. Три года подряд становился победителем регулярного чемпионата КХЛ и дважды финалистом Кубка Гагарина в сезонах 2015/2016 и 2017/18.

В составе команды Олимпийских атлетов из России стал олимпийским чемпионом в 2018 году в Пхёнчхане.

Проведя 4 сезона в составе ЦСКА, перешел в клуб НХЛ «Флорида Пантерз». В сезоне 2018/2019 был обменен в «Виннипег Джетс», однако не провёл за канадский клуб ни одного матча. Летом 2019 года подписал 3-летний контракт с ЦСКА.

19 декабря 2022 произошёл обмен между Авангардом и ЦСКА, в котором он перешёл в Авангард, а в ЦСКА перешёл Владимир Брюквин.

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ХК ЦСКА (Москва)
 

Хоккейные защитники
Хоккеисты России
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от ОСР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки ХК «Липецк»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Алмаз»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки «Флорида Пантерз»
Обладатели Кубка Гагарина